Караман Гео́ргиевич Мгела́дзе (настоящее имя — Гугули; 12 мая 1928, Тбилиси — 29 ноября 2015, там же) — грузинский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979). Народный артист Грузинской ССР (1983).

Биография 

Окончил актёрский (1951, мастерская М. Ромма) и режиссёрский (1961, мастерская Г. Рошаля) факультеты ВГИКа.

С 1951 года актёр, а с 1961 года — режиссёр киностудии «Грузия-фильм». Член КПСС с 1972 года.

Фильмография

Актёр 
  — Георгий Саакадзе — Элдер, сын Георгия
  — Молодая гвардия — Жора Арутюнянц
 1950 — Жуковский — ученик Жуковского
  — В мирные дни — трюмный матрос Вахтанг Месхишвили
  — Тайна двух океанов — член экипажа подлодки
  — Звёзды на крыльях — ''курсант авиаучилища
  — Убиенная душа

Режиссёр 

  — Мяч и поле
  — Простите, вас ожидает смерть
  — Утренние колокола
  — Свет в наших окнах
  — Перед рассветом
  — Белые дома
  — Не верь, что меня больше нет
  — Федя (новелла в киноальманахе «Цена жизни»)
  — Зов
  — Как жить без тебя?
  — В холодильнике кто-то сидел
  — Багратион
  — Корни
  — Прошлое всегда с нами
  — Убиенная душа
  —  — Застрявшие

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20070309221620/http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p3354

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Грузия-фильм
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Члены КПСС